Název Bernheim má více významů:

Lidé

 Emmanuèle Bernheim (1955–2017)  –  francouzská spisovatelka
 Ernst Bernheim (1850–1942)  – německý historik
 Hippolyte Bernheim  (1837–1919)  – francouzský psychiatr a neurolog
 Ludwig Bernheim (1884–1974)  – německý správní soudce a landrát
Místa:
 Bornheim (Severní Porýní-Vestfálsko), město v Severním Porýní-Vestfálsku.
 Bornheim (Alzey-Worms), obec ve spolkové zemi Porýní-Falc (Alzey-Worms).
 Bornheim (zemský okres Jižní vinná stezka), obec ve spolkové zemi Porýní-Falc (zemský okres Jižní vinná stezka).
 Bornheim (Frankfurt nad Mohanem), město v okresu Frankfurtu nad Mohanem.
Jiný význam
 Galerie Bernheim-Jeune  – pařížská umělecká galerie
 (3467) Bernheim  – název planetky